Il singolare del Stella Artois Championships 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lleyton Hewitt era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Sébastien Grosjean.

Andy Roddick ha battuto in finale 6–3, 6–4 Sébastien Grosjean.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 2003
ATP Tour 2003